Пауль Бетхер (; 2 мая 1891, Лейпциг — 17 февраля 1975, там же) — немецкий политик, член Коммунистической партии Германии, депутат парламента Саксонии, , , советский разведчик, член Красной капеллы.

Биография 
Начал свою трудовую биографию наборщиком в типографии.
В рабочем движении с 1905 года. В 1907 году в ​​Лейпциге присоединился к антимилитаристскому объединению «Свободная социалистическая молодёжь», которая выступала с позиций Карла Либкнехта, в 1908 году стал его председателем. С том же году — член профсоюза.

Со времени основания Независимой социал-демократической партии Германии (1917) вошел в её ряды, примкнув к левому крылу независимых. Принимал деятельное участие в борьбе за переход этой партии в коммунистический лагерь.

В ноябре 1918 года стал редактором «Leipziger Volkszeitung». В 1920 году переехал в Штутгарт и работал главным редактором органа левой газеты «Социал-демократ». В октябре 1920 года избран делегатом партийного съезда Независимой социал-демократической партии Германии и объединительного съезда партии в декабре 1920 года.

После слияния независимых с социал-демократами (1922) П. Бетхер вступил в Германскую коммунистическую партию и был избран в ЦК компартии; играл заметную роль в качестве редактора лейпцигского печатного органа партии и политического руководителя партийной организации лейпцигского округа.

Пауль Бетхер в Германии в двадцатые годы считался видным деятелем социал-демократической партии Германии.

Во время участия компартии в саксонском рабочем правительстве в октябре 1923 г. П. Бетхер входил в него в качестве министра финансов. Некоторое время был членом исполкома Коминтерна. В 1924 году, когда КПГ стала ультралевой, был освобожден от всех партийных функций как ведущий «правый уклонист». В 1926 году, после того как ультралевое партийное руководство было отправлено в отставку, П. Бетхер вернулся к партийной работе и стал главным редактором «Sachsische Arbeiterzeitung».

В конце 1928 г. из-за разногласий по поводу социал-фашизма был уволен с должности редактора и в январе 1929 г. исключён из КПГ. В 1933 году после прихода к власти нацистов смог эмигрировать в Швейцарию, где работал внештатным журналистом.

Вместе со своей женой Рашель Дюбендорфер, стал активным агентом советской и швейцарской разведок, участником сети резидентур Красная капелла. Под псевдонимом «Пауль» сотрудничал с Христианом Шнайдером, Шандором Радо, Леопольдом Треппером, Генри Робинсоном.

После окончания войны вернулся в Восточную Германию. 23 февраля 1946 года вместе с другими участниками группы был доставлен самолетом в Москву и там арестован. В феврале 1947 года приговорён к десяти годам лагерей по статье 58.6 Уголовного кодекса СССР. Несмотря на инвалидность, работал лесорубом, плотником, каменщиком, маляром, фельдшером, переплетчиком и библиотекарем. Освобождён из ГУЛАГа во время хрущевской оттепели. В марте 1956 года вернулся в Лейпциг. В ГДР стал членом СЕПГ и заместителем главного редактора «Leipziger Volkszeitung». В 1968 году вышел на пенсию.

Способный журналист, автор ряда политических брошюр, занимался исследовательской работой по истории русской революции и составил указатель иностранной литературы, посвящённой этому вопросу.

Награды 
 Орден Карла Маркса (1965)
 Золотой Орден «За заслуги перед Отечеством» (ГДР)(1971)
 Орден Отечественной войны
 Медаль за участие в вооруженной борьбе немецкого рабочего класса с 1918 по 1923 год
 Медаль борцам с фашизмом 1933—1945 гг.
 Памятный знак «20 лет государственной безопасности ГДР»

Примечания 

Члены Красной капеллы
Сотрудники ГРУ
Члены Исполкома Коминтерна
Кавалеры ордена Отечественной войны
Награждённые медалями ГДР
Члены Коммунистической партии Германии
Члены Социалистической единой партии Германии
Репрессированные в СССР
Иностранцы — заключённые ГУЛАГа
Реабилитированные в СССР